Rodrigo Figueiredo ist der Name folgender Personen:

* Rodrigo Figueiredo (Schiedsrichter) (* 1983), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Rodrigo Figueiredo (Fußballspieler) (* 1996), brasilianischer Fußballspieler